Avildsen ist der Familienname folgender Personen:

 Ash Avildsen (* 1981), US-amerikanischer Musikunternehmer, Eventmanager und Filmregisseur
 John G. Avildsen (1935–2017), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmeditor und Filmproduzent